The Post har flere betydninger:

Aviser 
 The Post (Pakistansk avis) – avis i Pakistan
 The Post (Engelsk avis) – engelsk tabloid-avis, som var ejet af Eddy Shah. 
 The Post (Connecticut avis) – avis fra den amerikanske stat Connecticut
 The Post (Ohio avis) avis fra den amerikanske stat Ohio
 The Post (Texas avis) – avis fra den amerikanske stat Texas
 The Post (Virginia avis) – avis fra den amerikanske stat Virginia

Aviser hvor ordet Post indgår 
New York Post – amerikansk avis
The Jerusalem Post – israelsk avis
The Washington Post – amerikansk avis

Andet 
 The Post (film) – amerikansk dramafilm fra 2017 af Steven Spielberg